Макрий (Марко) Кузманов Блаженов Фръчковски е български зограф от Дебърската художествена школа, представител на един от най-старите родове в школата, Фръчковския род.

Биография 
Роден е в 1864 година в голямата мияшка паланка Галичник. Син е на зографа и резбар Кузман Макриев, при когото учи. Работи с баща си из Варненско и Добруджа. Заедно с баща си и Овентий Исачев изрязва амвона и проскинитариите на катедралната църква „Успение Богородично“ във Варна и тримата работят в някои от варненските села. Изписва иконите за манастира „Свети Николай“ в Арбанаси с баща си и Нестор Траянов. В 1895 година Кузман Макриев рисува със синовете си Макрий Кузманов, Янко Кузманов и племенника си Овентий Исачев апостолските икони за църквата „Свети Георги“ и икони за „Света Богородица“ в Горна Оряховица. В периода 1893 - 1897 година те рисуват иконите и стенописите в църквата „Свети Василий“ в Лясковец. Икони на Макрий Кузманов от 1885 година има в параклиса на „Въведение Богородично“ в Панагюрище – „Света Богородица с детето“ (подписана „Марко К. Блаженов“), „Иисус Христос“ и „Йоан Кръстител“.

Умира в 1899 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Галичник
Фръчкови
Български имигранти от Македония във Варна